Соссе-ле-Пен или Сосое-Лепен (, ) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Истр, кантон Мариньян.

Географическое положение 
Коммуна Соссе-ле-Пен расположена на средиземноморском побережье Франции, в 35 километрах к западу от центра департамента — Марселя.

Площадь коммуны — 12,1 км², население — 7703 человека (2012), плотность населения — 636,6 чел/км².

История 
Впервые муниципалитет объединявший нынешние соседние коммуны Соссе-ле-Пен и Карри-ле-Руэ образован в 1833 году, его первым мэром был Жан-Батист Турнон (до 1865 года). Площадь муниципалитета тогда была 2254 га и объединяла территорию двух небольших общин рыбаков и крестьян, расположенных у двух пристаней находящихся неподалёку: Карри () и Соссе (). В 1911—1915 гг. через муниципалитет прошла железнодорожная ветка из Марселя в Мирамас (). В 1924 году территория площадью 1244 га была выделена в отдельный муниципалитет Соссе-ле-Пен.

До 2015 года коммуна административно входила в состав кантона .

Мэром коммуны Соссе-ле-Пен, по результатам выборов 2008 года (от партии Союз за народное движение), является Эрик Диар ().

Демография 
Динамика изменения численности населения:''

Известные персоналии 
 Лазар Понтичелли (1897—2008) — был официально последним ветераном Первой мировой войны, проживавшим во Франции, в конце 1950-х купил дом и поселился в Соссе-ле-Пен;
 Жюль Шарль-Ру (1841—1918) () — известный французский предприниматель и политик своего времени, провёл своё детство в доме отца в Соссе-ле-Пен.

Города-побратимы 
  —Лариано, Италия (Лацио), 1980 год;
  —Сентменат, Испания (Каталония, Барселона), 2008 год;
  — Альтсхаузен, Германия (Баден-Вюртемберг), 2009 год.

Мэры Соссе-ле-Пен

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Соссе-ле-Пен 
  ,